Miroslava är ett släkte av tvåvingar. Miroslava ingår i familjen kolvflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kolvflugor
Miroslava